Аллен Крэбб (; родился 9 апреля 1992 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния) — американский профессиональный баскетболист, в последнее время выступавший за клуб НБА «Миннесота Тимбервулвз». Играет на позиции лёгкого форварда и атакующего защитника.

Профессиональная карьера

Портленд Трэйл Блэйзерс 
27 июня 2013 года «Кливленд Кавальерс» выбрали Крэбба под 31-м номером на драфте НБА 2013 года. В тот же день он был продан в «Портленд Трэйл Блэйзерс» в обмен на два будущих выбора во втором раунде драфта. 10 марта 2014 года он был отправлен в клуб Д-Лиги «Айдахо Стэмпид». Он был возвращён обратно 16 марта, повторно отправлен 25 марта и снова возвращён уже 31 марта.

11 ноября 2014 года Крэбб впервые в карьере вышел в стартовом составе в матче НБА, закончившимся победой против «Шарлотт Хорнетс».

1 декабря 2015 года Крэбб установил свой личный рекорд результативности, набрав 18 очков в проигранном в овертайме матче против «Даллас Маверикс».

Бруклин Нетс 
25 июля 2017 года был обменян на Эндрю Николсона в «Бруклин Нетс».

Атланта Хокс 
6 июля 2019 года Крэбб вместе с правом выбора в первом раунде драфта 2020 года и правами на Никейла Александера-Уокера, выбранного под 17-м номером на драфте 2019 года, был отправлен в «Атланта Хокс» в обмен на Торина Принса и право выбора во втором раунде драфта 2021 года.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 
 профиль на сайте колледжа

Баскетболисты США
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Айдахо Стэмпид»
Игроки «Уэстчестер Никс»